

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Beecher – villaggio della Contea di Will, Illinois
 Beecher – città della Contea di Marinette, Wisconsin

Musica 
 Beecher – gruppo musicale heavy metal britannico